John Henry Newman – angielski święty kardynał
 Paul Newman – amerykański aktor
Miejscowości w USA:
 Newman – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Newman – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
 Newman Grove

Gminy w USA:
 Newman (ang. Newman Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
 Newman (ang. Newman Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Newman (ang. Newman Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
Miejscowości w Australii:
 Newman – miasto w stanie Australia Zachodnia, w hrabstwie East Pilbara

Inne:
 Newman/Haas Racing
 Newman/Haas Racing (gra komputerowa)